Pseudactinoposthia är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Jürgen Dörjes 1968. Pseudactinoposthia ingår i familjen Actinoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Pseudactinoposthia